Бета Южной Рыбы (Beta PsA, β Piscis Austrini, β PsA) — звезда в созвездии Южной Рыбы. Видимая звёздная величина +4.29 (видна невооружённым глазом). Удалена приблизительно на 148 световых лет от Земли.

С Дельтой и Дзетой она образует китайский астеризм Tien Kang («небесный канат»).

Примечания

Ссылки 
 
 

Объекты Байера
Объекты Флемстида
Оптически-двойные звёзды